Olot – gmina w Hiszpanii
 Olot – miejscowość w Hiszpanii, w gminie Olot
 Olot – miasto w Uzbekistanie